Івана Франка — село, Запорізька область, Пологівський район
 Івана Франка — назва села Нагуєвичі Дрогобицького району Львівської області з 1951 по 2009 роки

Населені пункти, названі на честь Івана Франка